Leninski (russisch ) ist der Name folgender Siedlungen städtischen Typs in Russland:

 Leninski (Sacha), in der Republik Sacha
 Leninski (Tula), in der Oblast Tula
   

Leninski heißen ländliche Siedlungen, Dörfer und Weiler

in der Region Altai:
 Leninski (Region Altai)

in der Republik Baschkortostan:
 Leninski (Baschkortostan, Dawlekanowski), im Dawlekanowski rajon
 Leninski (Baschkortostan, Iglinski), im Iglinski rajon

in der Oblast Belgorod:
 Leninski (Belgorod)

in der Oblast Brjansk:
 Leninski (Brjansk, Dubrowski), im Dubrowski rajon
 Leninski (Brjansk, Mglinski), im Mglinski rajon
 Leninski (Brjansk, Potschepski), im Potschepski rajon
 Leninski (Brjansk, Suraschski), im Suraschski rajon
 Leninski (Brjansk, Wygonitschski), im Wygonitschski rajon

in der Oblast Irkutsk:
 Leninski (Irkutsk)

in der Oblast Kaluga:
 Leninski (Kaluga)

in der Oblast Kemerowo:
 Leninski (Kemerowo, Jaschkinski), im Jaschkinski rajon
 Leninski (Kemerowo, Nowokusnezki), im Nowokusnezki rajon

in der Region Krasnodar:
 Leninski (Krasnodar, Abinski), im Abinski rajon
 Leninski (Krasnodar, Kanewskoi), im Kanewskoi rajon
 Leninski (Krasnodar, Krymski), im Krymski rajon
 Leninski (Krasnodar, Nowokubanski), im Nowokubanski rajon
 Leninski (Krasnodar, Tichorezki), im Tichorezki rajon
 Leninski (Krasnodar, Timaschewski), im Timaschewski rajon

in der Oblast Kursk:
 Leninski (Kursk, Kastorenski), im Kastorenski rajon
 Leninski (Kursk, Ponyrowski), im Ponyrowski rajon
 Leninski (Kursk, Schelesnogorski), im Schelesnogorski rajon

in der Republik Mari El:
 Leninski (Mari El, Gornomarijski), im Gornomarijski rajon
 Leninski (Mari El, Jurinski), im Jurinski rajon

in der Oblast Moskau:
 Leninski (Moskau)

in der Oblast Nowosibirsk:
 Leninski (Nowosibirsk)

in der Oblast Omsk:
 Leninski (Omsk)

in der Oblast Orenburg:
 Leninski (Orenburg)

in der Oblast Orjol:
 Leninski (Orjol, Salegoschtschenski), im Salegoschtschenski rajon
 Leninski (Orjol, Soskowski), im Soskowski rajon
 Leninski (Orjol, Urizki), im Urizki rajon
 Leninski (Orjol, Werchowski), im Werchowski rajon

in der Oblast Pensa:
 Leninski (Pensa)

in der Region Perm:
 Leninski (Perm)

in der Oblast Rjasan:
 Leninski (Rjasan, Korablinski), im Korablinski rajon
 Leninski (Rjasan, Nowoderewenski), im Nowoderewenski rajon
 Leninski (Rjasan, Spasski), im Spasski rajon

in der Oblast Rostow:
 Leninski (Rostow, Kascharski), im Kascharski rajon
 Leninski (Rostow, Kuibyschewski), im Kuibyschewski rajon
 Leninski (Rostow, Matwejewo-Kurganski), im Matwejewo-Kurganski rajon
 Leninski (Rostow, Orlowski), im Orlowski rajon
 Leninski (Rostow, Simownikowski), im Simownikowski rajon
 Leninski (Rostow, Wessjolowski), im Wessjolowski rajon

in der Oblast Samara:
 Leninski (Samara)

in der Oblast Saratow:
 Leninski (Saratow, Nowousenski), im Nowousenski rajon
 Leninski (Saratow, Osinski), im Osinski rajon

in der Region Stawropol:
 Leninski (Stawropol, Lewokumski), im Lewokumski rajon
 Leninski (Stawropol, Mineralowodski), im Mineralowodski rajon

in der Oblast Swerdlowsk:
 Leninski (Swerdlowsk)

in der Region Transbaikalien:
 Leninski (Transbaikalien, Tschitinski), im Tschitinski rajon
 Leninski (Transbaikalien, Uljotowski), im Uljotowski rajon

in der Oblast Tscheljabinsk:
 Leninski (Tscheljabinsk)

in der Oblast Uljanowsk:
 Leninski (Uljanowsk)

in der Oblast Woronesch:
 Leninski (Woronesch)

Leninski (weißrussisch ) bezeichnet in Weißrussland:
 Leninski (Minsk), Stadtdistrikt der Hauptstadt Minsk

Leninski (kasachisch ) bezeichnet in Kasachstan:
 Leninski (Kasachstan), Stadt im Gebiet Pawlodar

Leninski  bezeichnete in Moldawien:
 Ghindești, von 1956–1993 Leninski, Stadt in Rajon Florești